Allsvenskan (2004) była 80. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 3 kwietnia, a zakończyła się 30 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 12. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Markus Rosenberg, który w barwach Halmstads BK strzelił 14 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2004 w Szwecji